Bad Boys har flera betydelser:

 Bad Boys (låt av Inner Circle) – en låt av Inner Circle
 Bad Boys (låt av Zara Larsson) – en låt av Zara Larsson
 Bad Boys (låt av Alexandra Burke) – en låt av Alexandra Burke från 2009
 Bad Boys (1995) – en film från 1995
 Bad Boys (1983) – en film från 1983
 Bad Bad Boys – en låt med Midi, Maxi & Efti